Czech Open je název pro mezinárodní sportovní turnaje v České republice:

 Czech Open (badminton) – mezinárodní mistrovství ČR v badmintonu
 Czech Open (ricochet)
 Czech Open (šachy) – turnaj v šachu a dalších her v Pardubicích
 Czech Open (florbal) – florbalový turnaj v Praze
 Czech Open (golf)
 Moneta Czech Open – tenisový challenger v Prostějově
 Czech Open – tenisový turnaj mužů Prague Open, hraný na okruhu Grand Prix (1987–1989) a poté na okruhu ATP Tour (1990–1999)